Еспиноса има више значења:

 Еспиноса (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Еспиноса (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику